Carlos VI de Habsburgo (Karl VI von Habsburg; Viena, 1 de octubre de 1685-Viena, 20 de octubre de 1740) fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico como CarlosVI (1711-1740), rey de Hungría como CarlosIII (1711-1740) y rey de Bohemia como CarlosII (1711-1740). También fue conocido como el archiduque Carlos de Austria o como CarlosIII de España en el bando austracista durante la guerra de sucesión española, que libró como pretendiente al trono español tras la muerte del rey Carlos II.

Primeros años de vida y pretendiente al trono de España 

El archiduque Carlos era el séptimo hijo del emperador LeopoldoI y su tercera esposa, la princesa Leonor Magdalena de Palatinado-Neoburgo. Su educador fue Antonio Florián de Liechtenstein.

Al morir Carlos II de España sin sucesión en 1700, Carlos de Austria se proclamó a sí mismo Rey de España al ser ambos miembros de la casa de Habsburgo. Esto originó la guerra de sucesión española durante la cual se enfrentó al aspirante francés Felipe, duque de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia. Esta guerra se prolongaría por 12 años.

LuisXIV de Francia quiso evitar la reintegración del antiguo bloque hispano-austríaco, de modo que auspició un Primer Tratado de Partición por el que asignaba el Reino de España —salvo Guipúzcoa—, los Países Bajos españoles, Cerdeña y las Indias Occidentales a José Fernando de Baviera. El Milanesado pasaba al archiduque Carlos de Austria, mientras que el Reino de Nápoles (Nápoles, Sicilia y La Toscana) sería para el Delfín de Francia. En desacuerdo con ese pacto y con el fin de evitar la disgregación de los dominios de la Corona de España, el rey Carlos II de España, sin descendencia, optó por no aceptarlo y nombró heredero universal al príncipe José Fernando de Baviera. El plan se vino abajo cuando el príncipe de Baviera murió prematuramente de varicela en 1699, lo que aprovecharon LuisXIV de Francia y Guillermo III de Inglaterra para pactar un Segundo Tratado de Partición que ratificaron el 3 de marzo de 1700 en Londres, por el que se reconocía al archiduque Carlos como heredero del Reino de España, los Países Bajos españoles, Cerdeña y las Indias americanas, pero dejando Lorena al Delfín de Francia y el Milanesado al duque de Lorena.

El acuerdo convenía a los intereses de Francia, Holanda e Inglaterra, que evitaban una nueva supremacía de España, pero Austria reclamó la totalidad de la herencia española. Como solución de compromiso, CarlosII, con el apoyo del papa Inocencio XII, testó a favor de Felipe de Anjou, hijo del delfín de Francia, (Aunque la esposa de Carlos II quien era Mariana de Neoburgo era tía del príncipe austriaco y apoyaba las pretensiones de su sobrino sobre el trono de España), quien a su vez tenía que renunciar a la sucesión de Francia.

De este modo Felipe de Anjou se convertía en heredero legítimo, mientras el archiduque Carlos era el candidato que apoyaban algunas potencias europeas. Así, los reinos peninsulares de la Corona de Aragón, los países integrantes de la Gran Alianza de La Haya y el papa Clemente XI le reconocieron como rey, con el nombre de CarlosIII.

De esta forma, los reinos de Portugal, Inglaterra, Escocia e Irlanda así como gran parte del Sacro Imperio Romano apoyaron las pretensiones de CarlosIII y desembarcó en España en 1705 y permaneció allí durante seis años, solo pudiendo ejercer su gobierno en Cataluña, hasta que en 1711 la muerte de su hermano, JoséI lo hizo regresar a Viena para asumir la corona imperial.

Para evitar una nueva unión personal entre España y Austria, el recién formado reino de Gran Bretaña retiró su apoyo a la coalición de Austria, y la guerra culminó con los Tratados de Utrecht y Rastatt tres años más tarde. El primero, ratificado en 1713, reconocía a Felipe como rey de España, sin embargo, el reino de Nápoles, el ducado de Milán, los Países Bajos de Austria y el reino de Cerdeña —todos estos bajo soberanía española— fueron cedidas a Austria. Carlos tras perder España quedó descontento y como resultado, imitó el sobrio ceremonial de la corte española y adoptó la vestimenta propia de un monarca español, que, según el historiador británico Edward Crankshaw, consistía en "un jubón negro, zapatos negros y medias rojas".

Gobierno en Viena 
Luchó contra los turcos en la guerra austro-turca (1716-1718), conquistando la mayor parte de Valaquia y Serbia, pero luego perdió gran parte de estas conquistas en una guerra posterior (1735-1739).

Derrotado en la Guerra de sucesión polaca, tuvo que ceder los Reino de Nápoles, de Sicilia y los Presidios de Toscana a Carlos de Borbón a cambio del Ducado de Parma y Plasencia.

En 1713 promulgó la Pragmática Sanción, que establecía que su reino no podía ser dividido y permitía que los herederos al trono pudieran ser mujeres.

Probablemente como consecuencia de sus años en España, introdujo el protocolo cortesano español (Spanisches Hofzeremoniell) en Viena y mandó construir la Escuela Española de Equitación (Spanische Hofreitschule), así como la Cancillería del Estado (Reichskanzlei).

Durante su reinado se construyeron la Biblioteca Nacional y las obras más importantes del barroco en Viena. También tuvo ambiciones musicales: hizo composiciones, tocaba el clave y dirigía la orquesta de la corte.

Se mantiene la teoría de que murió a causa de una intoxicación alimentaria por setas, probablemente por Amanita phalloides.

Matrimonio e hijos 
El 1 de agosto de 1708 contrajo matrimonio en la Basílica de Santa María del Mar, en Barcelona, España, con la princesa alemana Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel, hija mayor del Duque Luis Rodolfo de Brunswick. De esta unión nacieron:

 Leopoldo Juan (13 de abril de 1716- 4 de noviembre de 1716), archiduque de Austria. Murió a los seis meses.
 María Teresa I (1717-1780), heredera de la dinastía de los Habsburgo, Emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico, Reina de Hungría y Bohemia, Archiduquesa de Austria. Casada con el emperador Francisco I del Sacro Imperio Romano Germánico.
 María Ana (1718-1744), archiduquesa de Austria, esposa del príncipe Carlos Alejandro de Lorena (1712-1780).
 María Amalia (1724-1730), archiduquesa de Austria. Murió a los seis años.

Heráldica

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Emperadores del Sacro Imperio de la dinastía Habsburgo
Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVII
Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVIII
Reyes de Nápoles del siglo XVIII
Reyes de Sicilia
Reyes de Hungría del siglo XVIII
Reyes de Hungría (Casa de Habsburgo)
Reyes de Bohemia (Casa de Habsburgo)
Duques de Luxemburgo
Duques de Milán
Duques de Parma
Grandes maestres de la Orden del Toisón de Oro (Rama austríaca)
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro
Nacidos en Viena
Fallecidos en Viena
Reyes de Bohemia del siglo XVIII